15P kan syfta på:

 Finlays komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-50 - en rysk Progress farkost.